Карлос Ренато Фредерико (; 21 февраля 1957, Морунгаба, Бразилия) — бразильский футболист, играл на позиции полузащитника.

Выступал за национальную сборную Бразилии.

Двукратный победитель Лиги Паулиста. Чемпион Японии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1975 году выступлениями за команду клуба «Гуарани» (Кампинас), в котором провел пять сезонов, приняв участие в 80 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Сан-Паулу», к составу которого присоединился в 1980 году. Сыграл за команду из Сан-Паулу следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Сан-Паулу», был основным игроком команды.

Впоследствии с 1985 по 1996 год играл в составе команд клубов «Ботафого», «Атлетико Минейро», «Ниссан Моторс», «Касива Рейсол» и «Понте-Прета».

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Таубате», за команду которого выступал в течение 1997 года.

Выступления за сборную 
В 1979 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Бразилии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 14 лет, провел в форме главной команды страны двадцать два матча, забив три гола.

В составе сборной был участником розыгрыша Кубка Америки 1979 года в разных странах, на котором команда завоевала бронзовые награды, чемпионата мира 1982 года в Испании, розыгрыша Кубка Америки 1983 года в разных странах, где вместе с командой завоевал «серебро».

Достижения

Командные 
 Победитель Лиги Паулиста:

 «Сан-Паулу»: 1980, 1981

 Чемпион Японии:

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Японии

 1989—1990 (17), 1990—1991 (10)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Сан-Паулу»